Проспект Столыпина:
 Проспект Столыпина — проспект в Саратове.
 Проспект Столыпина — проспект в Ульяновске.